

Geografia
 Bielorussia
 Orla – villaggio del Voblasc' di Hrodna
 Germania
 Orla – fiume della Turingia, affluente della Saale
 Orla – fiume della Sassonia
 India
 Orla – città del distretto di Hazaribag, nello stato federato del Jharkhand
 Polonia
 Orla – comune del Voivodato della Podlachia
 Orla – comune del distretto di Krotoszyn
 Orla – comune del distretto di Wągrowiec
 Orła – comune del distretto di Zgierz
 Orla – affluente del fiume Barycz
 Orla – affluente del fiume Łobżonka
 Stati Uniti d'America
 Orla – località del Texas

Aziende 
 Orla – azienda produttrice di strumenti musicali a tastiera di Castelfidardo
 ORLA – industria aeronautica attiva negli anni quaranta, sigla di Officine Reatine Lavorazioni Aeronautiche

Onomastica
 Orla – nome proprio di persona danese maschile
 Orla – variante del nome irlandese femminile Órfhlaith

Persone
 Alessia Orla – triatleta italiana
 Ressel Orla – attrice austriaca

Altro 
 Orla – nome assegnato ad un ciclone tropicale del Pacifico che imperversò fra il 6 e l'11 settembre 1961
 Orla – nome assegnato ad un ciclone tropicale del Pacifico che imperversò fra il 22 ed il 30 settembre 1968; 
 Orla Perć – percorso montano negli Alti Tatra